Алексей Резников: Резников, Алексей Александрович (род. 1970) — российский футбольный судья.
 Резников, Алексей Львович (род. 1933) — инженер-нефтяник, Герой Социалистического Труда
 Резников, Алексей Юрьевич (род. 1966) — украинский государственный и политический деятель, министр обороны Украины с 4 ноября 2021 года.